Исла́м в Камеру́не является второй по численности верующих религией после христианства.

История 
В XVI веке мусульмане фульбе начинают проникать на север Камеруна. В начале XVII века на севере нынешнего Камеруна образовалось раннефеодальное государство Мандара. В 1715 году правитель Мандары допустил в свою страну мусульманских проповедников, и Мандара стала султанатом.
В XIX веке благодаря джихаду фулани практически весь северный Камерун вошел в состав мусульманского государства Сокото, а на северо-востоке страны исламский эмират Адамава. Продвижению мусульман на юг мешали тропические леса, поэтому ислам не распространился на племена южного Камеруна продолжавших придерживаться местных африканских верований.

В конце XIX века Камерун становится колонией Германии. В период германского колониального правления страной мусульмане не притеснялись и мусульманские законы и обычаи были сохранены.

С 2013 года группировка «Боко Харам» начала устраивать теракты в северных районах Камеруна.

Численность и расселение 
Мусульмане составляют примерно 24 % от 21 млн жителей в Камеруне. 48 % мусульман Камеруна являются последователями суфизма, 27 % идентифицируют себя как сунниты, 12 % ахмадиты и 3 % — шииты, а остальные не ассоциируют себя с определённой группой.

Примечания

Литература 
 Громыко А. А. Традиционные и синкретические религии Африки. — М.: Изд-во Наука, 1986. — С. 153.
 Hamadou Adama L’islam au Cameroun : entre tradition et modernité, L’Harmattan, Paris ; Budapest ; Torino, 2004. ISBN 2-7475-7361-3

Ссылки 
 «Мусульмане мира: единство и разнообразие»
 1615 L. Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20036 202 419 4300 | Main 202 419 4349 | Fax 202 419 4372 | Media Inquiries. Chapter 1: Religious Affiliation. Pew Research Center’s Religion & Public Life Project (9 августа 2012)

Религия в Камеруне
Камерун